Een aantal plaatsen in diverse landen
Paha (eiland), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel
Paha (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 In de biologie
 Paha, een geslacht uit de keverfamilie somberkevers (Zopheridae).